Lozovaja, esonimo russo per Lozova (Ucraina)
Svetlana Chirkova-Lozovaja
Lozovaja-Pavlovka

Pagine correlate

Lozova